Смех — одна из реакций человека на юмор или щекотку, проявления которой включают в себя специфические звуки и непроизвольные движения мышц лица и дыхательного аппарата. В некоторых случаях смех может быть реакцией на нервное напряжение (нервный смех) или быть признаком психического расстройства. Совместный смех является действенным фактором социализации, коммуникативности.

В ответ на щекотку смеётся не только человек, но и человекообразные обезьяны. Смех у них отличается от человеческого, но тем не менее он узнаваем. Также в конце XX века появились данные, что и крысы при щекотке издают определённый ультразвуковой сигнал с частотой 50 кГц.

Юмор и смех на первый взгляд образуют неразрывное единство: стимул и реакция. Однако связь между ними далеко не проста. Находясь в одиночестве, люди могут оценивать какие-то стимулы как весьма смешные, но при этом не смеяться.

История изучения 

Вопрос о природе смеха и юмора на протяжении веков является предметом исследований философов и учёных. Сегодня он рассматривается различными науками, в рамках которых сформировалось множество концепций генезиса и восприятия комического.

Платон в диалоге «Филеб» подчёркивал, что смех над «смешными свойствами друзей» обусловлен сочетанием удовольствия и зависти со стороны смеющегося.

Впервые идея о двух принципиально различных видах смеха была высказана Дж. Битти, который назвал смех от щекотки «животным», а смех, вызванный психологическими причинами, — «сентиментальным». Так возникла дуалистическая концепция смеха.

Г. Вайсфелд считал, что щекотка и юмор — два вида приятной и полезной стимуляции. Если польза от щекотки состоит в тактильной стимуляции (как известно, ее дефицит приводит у младенцев к психическим расстройствам), то ценность юмора заключается в когнитивной стимуляции. Смех объекта щекотки первоначально был знаком благодарности и служил для щекочущего, а затем и для «юмориста» наградой, приятным социальным сигналом.

Жан Поль писал: «Люди сначала смеялись, — а потом появились комики». Поддерживая эту точку зрения, А. Г. Козинцев считает, что в филогенезе, как и в онтогенезе, смех появляется гораздо раньше юмора. Он представляет собой древний (докультурный) врождённый сигнал, тогда как юмор — явление культуры, возникшее на базе того поведения, частью которого был (и, судя по всему, остается) этот сигнал. Р. Провайн считает, что люди более 2000 лет безуспешно бьются над тем, почему же юмор смешит, по причине того, что они переоценивают роль юмора как якобы главного способа вызывания смеха, и недооценивают роль смеха как самостоятельного феномена.

Классификация 
 Юмористический смех
 Социальный смех (от возбуждения)
 Ликующий (знак победы или избытка сил)
 Смех от облегчения (нервная разрядка)
 Смех смущения или беспокойства (защитный механизм)
 Истерический
 Физиологический (вызванный наркотическими веществами, щекоткой)
 Патологический (при душевной болезни или прямой стимуляции мозга)
 Ритуальный (искусственный)

И многие другие.

Социальное значение 
У человека смех коррелирует с дружелюбием, и, как ни странно, с агрессией — его рассматривают как игровую форму поведения, в которой может быть заложена скрытая угроза: «Смотри, что я могу сделать с тобой, но не сделаю».

Отсюда становится понятным происхождение словосочетаний «издевательский смех», «угрожающий смех».

Изучение смеха 
Изучением смеха, юмора и его влияния на организм человека занимается раздел психиатрии — гелотология (от  — смех). К феномену смеха обращаются также философы (Аристотель, Анри Бергсон, Л. В. Карасёв и другие). Например, Кант дает следующее определение:

История смеха 
По данным современных этологических исследований, смех, видимо, возник у общих предков человека и человекообразных обезьян более 10 млн лет назад. В этой же работе показано, что вокализация при смехе, вызванном щекоткой у детенышей обезьян, гораздо более похожа на человеческую, чем полагали ранее.

См. также 
 Смехотерапия
   
 Комическое
 Мышца смеха
 Сардонический смех
 Гомерический смех
 Ирония
 Эпидемия смеха в Танганьике

Примечания

Литература 

 Аверинцев С. С. Бахтин и русское отношение к смеху // От мифа к литературе: Сборник в честь 75-летия Е. М. Мелетинского. — М., 1993. — С. 341-345.
 Агранович С.З., Березин С. В. Homo amphibolos: археология сознания. — Самара: Бахрах-М, 2005. — 
 Бергсон А. Смех. — М.: Искусство, 1992. — 
 Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса (1965, 1990).
 Головко Т. И. К проблеме смеха в народной художественной культуре // Мир науки, культуры, образования. — 2009. — № 1. 
 Дмитриев А. В., Сычёв А. А. Смех: социофилософский анализ. — М.: Альфа-М, 2005.
 Лихачёв Д. С. «Смеховой мир» древней Руси
 Лихачёв Д. С., Панченко А. М., Понырко Н. В. Смех в Древней Руси. — Л: Наука, 1984. — 
 Карасёв Л. В. о смехе // Квинтэссенция: философский альманах. — М.: Политиздат, 1990.
 Карасёв Л. В. Мифология смеха // Вопросы философии. — 1991. — № 7. - С. 68—86.
 Козинцев А. Г. Об истоках антиповедения, смеха и юмора (этюд о щекотке) // Смех: истоки и функции / Под ред. А. Г. Козинцева. — СПб.: Наука, 2002. 
 Куприянов В. А. Место смеха в системе Гегеля и его отношение к идеалу в контексте искусства. // Vita Cogitans: Альманах молодых философов, 2013. — № 8. — С. 8-14.
 Мечковская Н. Б. и «рассмешить»: относительная хронология детских шагов  к вербальному смеху // Проблемы онтолингвистики — 2016: Материалы ежегодной международной научной конференции. 23–26 марта 2016, Санкт-Петербург / РГПУ им. А. И. Герцена, Кафедра языкового и литературного образования ребёнка, Лаборатория детской речи; редкол.: Т. А. Круглякова, М. А. Еливанова. — Иваново: ЛИСТОС, 2016. — С. 282-289.
 Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха. — М.: Лабиринт, 1999. — 
 Пропп В. Я. Ритуальный смех в фольклоре // Фольклор и действительность. — М., 1976.
 Разуваев В. В. Политический смех в современной России. М.: Высшая школа экономики, 2002.
 Сафронова Е. С. Дзэнский смех как отражение архаического земледельческого праздника // Символика культов и ритуалов народов зарубежной Азии. — М.: Наука, 1980. — 
 Селли Дж. Смех его физиология и психология. — СПб. Изд. В. И. Губинского, 1905. — 96 с.
 Столович Л. Н. Философия. Эстетика. Смех. — СПб.; Тарту: 1999. —  
 Соколов Б. М. Русская смеховая культура в отражениях народного лубка // Традиционные формы досуга: История и современность. Вып. 7. — М., 1996. — 
 Сяо Цзинъюй (КНР) Эстетика смеха М. М. Бахтина и китайская народная смеховая культура // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. № 1. 2006. 
 Сычёв А. А. Природа смеха или Философия комического — Изд-во МГУ, 2003. — 
 О природе смеха: материалы круглого стола. — Одесса: ООО Студия «Негоциант», 2000
 О природе смеха. — Вып. 2. Материалы II Международной научно-теоретической конференции. — Одесса: ООО Студия «Негоциант», 2001
 О природе смеха. — Вып. 3. — Одесса: ООО Студия «Негоциант», 2002.
 
 Карагодина С. В. Козимо Медичи и Иван Грозный: природа смеха и природа власти // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2005. № 1 (19). 
 Феноменология смеха: Карикатура, пародия, гротеск в современной культуре : Сб. ст. / М-во культуры РФ. Рос. ин-т культурологии; Отв. ред. и сост. В. П. Шестаков; Ред. А. В. Вислова. — М., 2002. — 
 Victoroff D. , Le rire et le risible. Introduction a la psychologie du rire, Paris, 1952
 Marteinson, Peter, On the Problem of the Comic: A Philosophical Study on the Origins of Laughter, Legas Press, Ottawa, 2006.

Ссылки 

 О пользе смеха для тела и души
 Константин Глинка. Теория юмора
 Алексей Редозубов. О природе юмора в книге «Логика эмоций»
 Как сделать смешно
 Финиковый компот. Пролегомены к понятию «смех»

 
Рефлексы